Хокло — это субэтническая группа ханьского народа традиционно проживающие в южной части провинции Фуцзянь, Китай, на Тайване, а также в диаспорах в Малайзии, Сингапуре, Индонезии, на Филиппинах. Традиционным наречием является хоккиен (престижное наречие южноминьского диалекта китайского языка) и известны под различными эндонимами (poj: Hok-ló-lâng/Hō-ló-lâng/Ho̍h-ló-lâng/Hô-ló-lâng) или другими связанными эндонимами, такими как народ Банлам (Миньнан) (閩南儂 poj: Bân-lâm-lâng, )  или народ Хоккиен (福建儂 poj: Hok-kiàn-lâng).

Этимология 
На Тайване существует три распространенных способа написания хокло китайскими иероглифами (хоккиенское произношение дано с помощью транскрипционной системы Peh-e-jī), хотя ни один из них не был признан этимологически правильным:

 福佬; Hok-ló; «Народ Фуцзянь» — ошибочно используется посторонними, чтобы подчеркнуть свою родную связь с провинцией Фуцзянь. Это неточная транслитерация в терминах самого Хок-кьена, хотя может соответствовать фактическому использованию на языке Хакка.
 河洛; Hô-lo̍k; букв. «Желтая река (Хуанхэ) и река Луо (Лохэ)» — подчеркивают их предполагаемую долгую историю, происходящую из района к югу от Жёлтой реки. Этот термин не существует на Хоккиене. Транслитерация является фонологически неточной народной этимологией, хотя мандаринское произношение Héluò получило распространение благодаря распространению неточной передачи произношения.
 鶴佬; Ho̍h-ló; букв. «журавлиный народ» — подчёркивает современное произношение иероглифов (без учёта значения китайских иероглифов); фонологически передача произношения точнее.

Между тем, народ Хокло идентифицируют себя как 河老; Hô-ló; «река в возрасте».

На хакка, чаошань и кантонском Хокло может быть написано как Холо (學老; «ученый в возрасте») и 學佬 («ученый народ»).

Несмотря на множество способов написания Хокло на китайском языке, термин Холо (Hō-ló/Hô-ló) на Тайване используется для обозначения наречия (тайваньский хоккиен), и соответствующих людей, которые говорят на нём.

Культура

Архитектура 

Хоклоская архитектура, по большей части, похожа на любые другие традиционные китайские архитектурные стили. Хоклоские пагоды и храмы имеют наклонные острые карнизы, как и архитектура ханьцев, из-за суеверных верований. Однако хоклоские пагоды и храмы имеют особые отличия от стилей в других регионах Китая: верхние крыши высокие и наклонные с преувеличенными, мелко детализированными декоративными вставками из дерева и фарфора.

Главные залы хоклоских храмов также немного отличаются тем, что они обычно украшены двумя драконами на крыше в самых дальних левом и правом углах и миниатюрной фигурой пагоды в центре крыши. Одним из таких примеров является  в провинции Фуцзянь, Китай.

Язык 

Хоклосцы говорят на основном диалекте  (миньнан), который взаимно понятен диалекту чаошань, но в небольшой степени. Хок-кьень восходит к династии Тан, и у него также есть корни из более ранних периодов, таких как Северная и Южная династии, а также небольшое влияние других диалектов.

У Хок-кьена один из самых разнообразных наборов фонем среди китайских разновидностей, с большим количеством согласных, чем стандартный мандаринский или кантонский. Гласные более или менее похожи на гласные в стандартном мандаринском диалекте. Разновидности Хоккиен сохраняют множество произношений, которые больше не встречаются в других китайских диалектах. К ним относятся сохранение начального /t/, которое теперь /tʂ/ (пиньинь 'zh') в мандаринском диалекте (например, «бамбук» 竹 — это тик, но чжу в мандаринском диалекте), исчезнувшее до VI века в других китайских вариантах. Хок-кьень имеет от 5 до 7 тонов или от 7 до 9 тонов в соответствии с традиционным пониманием, в зависимости от разновидности разговорного хок-кьена, например, диалект Сямэнь имеет 7-8 тонов.

Диаспора

Тайвань 

Около 70 % тайваньцев происходят от иммигрантов Хокло, прибывших на остров до начала японского правления в 1895 году. Их можно отнести к категории выходцев из Сямыня, Цюаньчжоу и Чжанчжоу на основании их диалектов и районов происхождения. Люди из первых двух областей (говорящие на языке Цюаньчжоу) доминировали на севере острова и вдоль западного побережья, тогда как люди из двух последних областей (говорящие на Чжанчжоуском наречии) преобладали на юге и, возможно, также на центральных равнинах.

Юго-восточная Азия 
Хокло или хок-кьень-ланг (как их называют в этих странах) — самая большая диалектная группа среди малазийских китайцев, Сингапура и южной части Таиланда. Они составляют самую высокую концентрацию Хокло или Хок-кьень-ланг в регионе. Различные диалекты хок-кьень/миннань по-прежнему широко распространены в этих странах, но их повседневное использование постепенно сокращается в пользу китайского, английского или местного языка.

Хокло или хок-кьень-ланг также являются самой большой группой индонезийских китайцев. Большинство говорит только на индонезийском языке.

На Филиппинах хокло или Хок-кьень-ланг составляют большинство китайцев в стране. Здесь до сих пор говорят на хок-кьеньском диалекте/миньнане.

Примечания 
Комментарии

Источники

Ссылки 

Народы Китая
Субэтнические группы китайцев